Эмиль Лабедолльер (; , , — ) — французский писатель, журналист и переводчик.

Редактировал журнал «Le Siècle». Занимался переводами с немецкого, испанского, английского и латинского языков. Среди переведенных им авторов такие, как Э. Т. А. Гофман, Фредерик Марриет, Гарриет Бичер-Стоу, Майн Рид, Чарльз Диккенс, Вальтер Скотт, Фенимор Купер, Готфрид Август Бюргер, Людвиг Тик, Тереза Авильская.

Публиковался также под псевдонимом «Антоний Дюбур».

Сочинения 
 Vie politique de Marie-Paul-Jean-Roch-Yves-Gilbert Motié (sic), marquis de Lafayette, Paris, Delaunay, 1833, 52 p.
 Soirées d’hiver, histoires et nouvelles, Paris, L. Curmer, 1839, XVI-344 p.
 Dictionnaire des ménages : répertoire de toutes connaissances usuelles, encyclopédie des villes et des campagnes, par Anthony Dubourg, Paris, Bureau central des dictionnaires, 1836, 2 tomes en 1 vol. (nouvelle édition: Paris, D’Urtubie et Worms, 1839, 2 vol.)
 Les Industriels, métiers et professions en France (avec cent dessins par Henry Monnier), Paris, Vve L. Janet, 1842, 231 p.
 La Sirène (peintres Decamps, Diaz, E. Leroux, etc., textes de La Bédollière), Paris, L. Curmer, 1845, 91 p.
 Histoire de la mère Michel et de son chat, Paris, J. Hetzel, 1846, 103 p.
 Histoire des mœurs et de la vie privée des Français, Paris, V. Lecou, 1847—1849, 3 vol.
 Histoire de la garde nationale. Récit complet de tous les faits qui l’ont distinguée depuis son origine jusqu’en 1848, Paris, H. Dumineray et F. Pallier, 1848, 396 p.
 Les Fastes militaires de la France. Histoire de Napoléon-le-Grand, récit des campagnes de la Révolution et de l’Empire de 1792 à 1815, Limoges-Paris, M. Ardant frères, 1851, 335 p.
 Les Fleurs de la morale en action, ou Recueil d’anecdotes propres à former le cœur et l’esprit des jeunes gens, Limoges-Paris, M. Ardant frères, 1852, 360 p.
 Histoire de la mode en France, Leipzig, A. Dürr, 1858, 188 p.
 Histoire de la guerre d’Italie, Paris, Gustave Barba, 1859, 2 parties en 1 vol.
 Le Nouveau Paris, Paris, (illustrations de Gustave Doré), Paris, Gustave Barba, 1861, 440 p.
 Histoire des environs du nouveau Paris (illustrations de Gustave Doré), Paris, Gustave Barba, 1861, 448 p.
  Londres et les Anglais (illustrés par Gavarni), Paris, Gustave Barba, 1862, 390 p.
 Histoire de la guerre de Mexique. Puebla, Paris, Gustave Barba, 1863, 2 parties en 1 vol.
 Le Tour de Marne, Paris, Librairie internationale, 1865, 203 p.
 Le Domaine de Saint-Pierre, son origine, sa grandeur, sa décadence, Paris, Gustave Barba, 1865, 320 p.
 De Paris à Suez : souvenirs d’un voyage en Égypte, Paris, Gustave Barba, 1870, VIII-99 p.
 Histoire de la Guerre 1870-71 (illustrée par Janet-Lange et H. Allouard, avec une carte de France d’après le Traité du 10 mai 1871 par Desbuisson), Paris, Gustave Barba, 1871, 320 p.
 Histoire générale des peuples anciens et modernes, Paris, J. Rouff, 1878, 2 vol.
 Au pays des Zoulous et des Cafres, colonie anglaise du Cap de Bonne-espérance, Limoges, C. Barbou, 1882, 88 p.

Примечания 

Писатели Франции
Журналисты Франции
Переводчики Франции
Эрнст Теодор Гофман
Литераторы, известные под псевдонимами
Похороненные на кладбище Монмартр